Афанасьевская — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Афанасьевская — деревня в Бабаевском районе.
 Афанасьевская — деревня в Вашкинском районе.
 Афанасьевская — деревня в Озерецком сельсовете Тарногского района.
 Афанасьевская — деревня в Шевденицком сельсовете Тарногского района.

Карелия 
 Афанасьевская — деревня в Пудожском районе.

См. также 
 Афанасьевская культура
 Афанасьевская улица
 Афанасий
 Афанасовская
 Афанасьев
 Афанасьевка
 Афанасьево
 Афанасьевский
 Афанасьевское